Benjamin Raich, a sajtóban többször egyszerűen Beni Raich (Arzl im Pitztal, 1978. február 28. –) kétszeres olimpiai bajnok és háromszoros világbajnok osztrák alpesisíző.

Karrierje 

Miután többször megnyerte a junior világbajnokságokat mind lesiklásban, mind óriás-műlesiklásban, a felnőttek között az 1998-as világkupán mutatkozott be, ahol rögtön egy 10. helyet szerzett. A következő évben, műlesiklásban megszerezte első győzelmét. A 2001-es világkupán már ezüstérmet szerzett, majd a 2002. évi téli olimpiai játékokon két bronzérmet akasztottak a nyakába.

Testvére, Carina Raich szintén profi alpesisíző.

Világkupa-győzelmei

Összetett

Egyéni győzelmei

További információk 
 Hivatalos weboldala

Osztrák alpesisízők
Osztrák olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2006)
Olimpiai bajnokok (alpesisí)
Osztrák olimpiai bronzérmesek
1978-ban született személyek
Élő személyek